Comté de Rice peut désigner :
 comté de Rice, un comté de l’État du Kansas, aux États-Unis ;
 comté de Rice, un comté de l’État du Minnesota, aux États-Unis.